Die Communauté urbaine Caen la Mer ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté urbaine im Département Calvados in der Region Normandie. Sie wurde am 28. Juli 2016 gegründet und umfasst 48 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Caen.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération Caen la Mer,
 Communauté de communes Entre Thue et Mue und
 Communauté de communes Plaine Sud de Caen.
Gleichzeitig schloss sich die Gemeinde Thaon dem Verband an.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Saint-Aignan-de-Cramesnil und Garcelles-Secqueville zur Commune nouvelle Le Castelet zusammengelegt, die bis dahin selbstständigen Gemeinden Rocquancourt, Hubert-Folie und Tilly-la-Campagne zur Commune nouvelle Castine-en-Plaine zusammengelegt. Die Communes nouvelles wurden in den Gemeindeverband aufgenommen. Dies reduzierte die Anzahl seiner Gemeinden von 50 auf 47.

Mit Wirkung vom 31. Dezember 2019 wurde die im Jahre 2017 erfolgte Fusion der Gemeinden Troarn und Sannerville zur Commune nouvelle Saline annulliert. Dies erhöhte die Anzahl der Gemeinden von 47 auf 48.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Caen la Mer
Gegründet 2016
Gemeindeverband im Département Calvados